Bei den XXIX. Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking fanden zehn Wettbewerbe im Fechten statt. Austragungsort war das Olympic Green Convention Center (chin. , Guójiā Huìyì Zhōngxīn).

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Qualifikation 
Bei den Mannschaftswettbewerben gab es acht oder neun Mannschaften mit jeweils drei Teilnehmern: acht die sich regulär qualifiziert haben, sowie eventuell die Mannschaft des Gastgeberlandes. Die Einzelwettbewerbe hatten pro Waffe etwa 39 Teilnehmer, die auch an den Mannschaftswettkämpfen teilnahmen und etwa 24, die nicht an Mannschaftswettkämpfen teilnahmen. Für die Qualifikation ausschlaggebend war die Weltrangliste vom 31. März 2008. Startberechtigt für die Teamwettbewerbe waren die vier bestplatzierten Mannschaften der Teamweltrangliste der jeweiligen Waffe, sowie das bestplatzierte Team jeder der vier Zonen (Afrika, Amerika, Asien/Ozeanien und Europa). Hinzu kam, falls nicht direkt qualifiziert, die Volksrepublik China als Mannschaft des Gastgebers.

In den Einzelbewerben der Waffen, wo es auch Teamwettbewerbe gab, waren jeweils drei Teilnehmer je Nation des Teamwettbewerbs startberechtigt. Hinzu kamen die drei bestplatzierten Athleten in der Weltrangliste sowie von den noch nicht qualifizierten die bestplatzierten in der Weltrangliste pro Zone (jeweils zwei aus Amerika, Asien/Ozeanien und Europa, nur ein Starter aus Afrika). Die letzten fünf Startplätze (zwei für Europa und jeweils einen für die drei anderen Zonen) wurden bei Qualifikationsturnieren vergeben. In den Einzelwettbewerben der Waffen, in denen keine Teamwettbewerbe ausgetragen wurden, waren die besten acht der Weltrangliste direkt qualifiziert. Hinzu kamen die nächstbesten Athleten der Weltrangliste pro Zone: drei aus Europa, zwei aus Asien/Ozeanien und Amerika und ein Teilnehmer aus Afrika. Die gleiche Anzahl an Startplätzen pro Zone wurde nochmal bei zusätzlichen Qualifikationsturnieren vergeben.

Ergebnisse Männer

Degen Einzel 

Datum: 10. August 2008 
41 Teilnehmer aus 23 Ländern

Überraschend holte der Italiener Matteo Tagliariol den Titel im Finale gegen den Franzosen Fabrice Jeannet. Nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung Jeannets konnte Tagliarol auf 8:3 wegziehen und setzte schließlich den entscheidenden fünfzehnten Treffer zum 15:9. José Luis Abajo gewann die erste Fechtmedaille überhaupt für Spanien, da er nach 56 Sekunden in der Verlängerung des Gefechtes um den dritten Platz (7:7 nach drei Runden regulärer Gefechtszeit) den ersten Punkt machte. Dem Schweizer Michael Kauter gelang der Achtelfinaleinzug, dort unterlag er aber dem Niederländer Bas Verwijlen. Es waren keine Deutschen und Österreicher am Start.

Degen Mannschaft 

Datum: 15. August 2008 
32 Teilnehmer aus 9 Ländern.

Nicht überraschend verteidigte die französische Degen-Mannschaft ihren Olympiasieg und gewann im Finale mit 45:29 gegen Polen. Die Brüder Fabrice Jeannet und Jérôme Jeannet sowie Ulrich Robeiri erreichten damit den insgesamt neunten Titel für Frankreich in dieser Disziplin. Bronze ging an Italien um Einzel-Olympiasieger Matteo Tagliariol. Erstmals seit 1952 waren keine deutschen Fechter am Start.

Florett Einzel 

Datum: 13. August 2008 
26 Teilnehmer aus 21 Ländern

Benjamin Kleibrink gewann für die deutsche Olympiamannschaft die erste Goldmedaille im Fechten seit 1992. Im Finale bezwang er seinen Gegner Yūki Ōta mit 15:9 recht deutlich, bereits im Halbfinale hatte er den Chinesen Zhu Jun sogar mit 15:4 geschlagen. Der österreichische Teilnehmer Roland Schlosser scheiterte im Achtelfinale, der deutsche Favorit Peter Joppich unterlag im Viertelfinale dem Finalisten Yūki Ōta.

Säbel Einzel 

Datum: 12. August 2008 
40 Teilnehmer aus 21 Ländern

Viele Favoriten, darunter auch der deutsche Weltranglistenerste Nicolas Limbach, scheiterten vorzeitig, sodass keiner der führenden Sechs der Weltrangliste noch im Halbfinale stand. Mihai Covaliu aus Rumänien, der Sieger von 2000, verpasste ebenfalls den Einzug ins Finale. In diesem erkämpfte sich der Chinese Zhong Man gegen Nicolas Lopez aus Frankreich mit 15:9 die erste Fecht-Goldmedaille für China. Unter den Teilnehmern befanden sich keine Österreicher oder Schweizer.

Säbel Mannschaft 

Datum: 17. August 2008 
25 Teilnehmer aus 8 Ländern

Die französischen Fechter gewannen den zweiten Titel in der Mannschaft mit 45:37 gegen die Vereinigten Staaten. Knapper ging es Gefecht um Platz 3 zu, wo Italien Russland mit 45:44 besiegte.

Ergebnisse Frauen

Degen Einzel 

Datum: 13. August 2008 
25 Teilnehmerinnen aus 20 Ländern

Florett Einzel 

Datum: 11. August 2008 
41 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern

Valentina Vezzali holte bereits ihre fünfte Olympia-Goldmedaille und ihre dritte in Folge im Floretteinzel. Damit führt sie jetzt auch die Rangliste der erfolgreichsten Fechterinnen bei Olympischen Spielen an. Nachdem sie im Finale gegen die Südkoreanerin Nam Hyun-hee, die als einzige den Kompletterfolg der Italiener verhindern konnte, mit 4:5 zurücklag, konnte sie das Gefecht noch drehen und gewann durch einen Treffer vier Sekunden vor Schluss mit 6:5. Die drei deutschen Teilnehmerinnen Katja Wächter, Carolin Golubytskyi und Anja Schache schieden im Viertelfinale, im Achtelfinale beziehungsweise in der zweiten Runde aus.

Florett Mannschaft 

Datum: 16. August 2008 
29 Teilnehmerinnen aus 8 Ländern

Im einzigen Mannschaftsfinale mit deutscher Beteiligung mussten Katja Wächter, Carolin Golubytskyi, Anja Schache und Melanie Wolgast bereits im Viertelfinale die Medaillenhoffnungen aufgeben, als sie mit 31:35 gegen Ungarn verloren. In den Gefechten um den fünften Platz siegten sie allerdings zwei Mal und wurden schließlich Fünfte. Das Finale entschied Russland für sich; das Team siegte deutlich mit 28:11 über die Vereinigten Staaten.

Säbel Einzel 

Datum: 9. August 2008 
39 Teilnehmerinnen aus 20 Ländern

Alle drei Medaillen in einem Fechtwettbewerb zu gewinnen, wie es diesmal die Vereinigten Staaten schafften, gelang zuletzt vor zwanzig Jahren den deutschen Florett-Damen. Das Finale entschied Mariel Zagunis mit 15:8 Treffern gegen Sada Jacobson für sich. Im Gefecht um Platz drei sicherte Rebecca Ward mit 15:14 Treffern gegen die Russin Sofja Welikaja den kompletten Medaillensatz für die USA. Bereits in der zweiten Runde war die einzige deutsche Starterin, Alexandra Bujdosó, ausgeschieden.

Säbel Mannschaft 

Datum: 14. August 2008 
30 Teilnehmerinnen aus 8 Ländern

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse der Olympischen Sommerspiele 2008 (PDF, 25,9 MB)

Fechten
2008
Fechten (Volksrepublik China)